Ligacija se može odnositi na:

 Ligacija (molekularna biologija), u molekularnoj biologiji, kovalentno dva kraja DNK molekula koristeći DNK ligaze
 Ligacija (medicina), u medicini, pravljenje ligatura
 Hemijska ligacija, proizvodnja peptida iz aminokiselina
 Tubalna ligacija, metod sterilizacije žena